Přírodní nikl (28Ni) se skládá z pěti stabilních izotopů: 58Ni (přirozený výskyt 68,077 %), 60Ni (26,223 %), 61Ni (1,139 9 %), 62Ni (3,634 6 %) a 64Ni (0,925 5 %). Bylo také popsáno 28 radioizotopů tohoto prvku a devět jaderných izomerů. Nejstabilnější radioizotopy jsou 59Ni (poločas přeměny 76 000 let), 63Ni (101,2 let) a 56Ni (6,075 dne). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 55 hodin, většinou kratší než 10 sekund.

Některé významné izotopy 
 Nikl-48, objevený v roce 1999, má nejméně neutronů ze všech známých izotopů niklu. S 28 protony a 20 neutrony je to „dvojitě magický nuklid“ (podobně jako 208Pb) a je tak mnohem stabilnější, než by se dalo očekávat podle jeho polohy v tabulce nuklidů.
 Nikl-56 vzniká ve velkých množstvích v supernovách.
 Nikl-58 je s přirozeným výskytem 68,077 % nejběžnějším izotopem niklu.
 Nikl-59 je kosmogenní radionuklid s poločasem přeměny 76 tisíc let. Využívá se v izotopové geochemii například ke zjištění pozemského stáří meteoritů a určení obsahu mimozemského prachu v ledu a usazeninách.
 Nikl-62 je nuklid s největší jadernou vazebnou energií na nukleon.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

 
nikl
Nikl